Nylon kan henvise til:

 Nylon – et materiale
 Nylon-6 — et materiale udviklet af IG Farben
 Nylon (band) – et band
 Nylon (film) – en dansk kortfilm
 Nylon (album) – et musikalbum af den cypriotiske sangerinde Anna Vissi
 Nylon (magasin) — et magasin